Кори-анунг, также известный как падуракша — один из двух типов ворот, распространённых на островах Ява и Бали в Индонезии. В отличие от другого типа ворот — чанди-бентар — покрыт возвышающейся крышей. Эта архитектурная особенность обычно встречается в зданиях классического индусско-буддийского периода Индонезии. Кори-агунг как пправило отмечает порог в самом священном месте (внутреннее святилище) внутри религиозного комплекса, кладбища или дворца. В балийской архитектуре тщательно украшенные возвышающиеся кори-агунг часто являются самым внушительным сооружением храма.

Форма 

Кори-агунг — ворота в форме чанди. Сооружение состоит из трех частей: базы, на которой расположен лестничный пролёт; корпус, в котором находится входной проём; короны, с её ступенчатым профилем, характерным для чанди. Входной проём иногда оборудован дверью из дерева с тонкой резьбой.

Один из старейших сохранившихся ворот падуракша — Баджанг Рату в Троулане, элегантные ворота из красного кирпича, построенные в середине 14 века в Маджапахите. Ворота Баджанг Рату украшены барельефами, изображающими историю Шри Танджунга и Рамаяны. Форма конструкции высокая и стройная, она поднимается на высоту до 16,5 метров и демонстрирует сложный рельефный декор, особенно на участке крыши.

В то время как основная форма падуракши — ступенчатые чанди, она может быть обильно украшена орнаментами, фигурами и символами. На Бали корона падуракши украшена пламенными орнаментами и небесными фигурами. Над входным проёмом часто вырезана грозная голова бхома или свирепого кала, в то время как изображения в виде льва или пары свирепых великанов двапарала охраняют стороны входа. Считается, что обе угрожающие фигуры головы Калы и стражей дверей двапарала обладают защитным свойством отгонять злых духов от входа в сооружение

Основной Кори-агунг, который отмечает порог во внутреннем святилище главной святыни, известен как kori agung («Великий Кори»). Кори-агунг в комплексе исламских кладбищ в Сенданге Дувур содержит загадочную, похожую на крыло особенность, которая, как считается, представляет собой крылья меру; это может быть связано с небесной птицей гарудой.

Классический яванский и балийский индуистский храм 

Кори-агунг и канди-бентар (еще один тип ворот) являются неотъемлемыми чертами балийской индуистской храмовой архитектуры и, возможно, классического яванского индуистского храма. Оба типа ворот отмечают границу между различными уровнями святости в храме. На Бали, в канди бентар стоит на границе между внешним миром с внешней областью индуистского храма, ниста мандала («внешнее святилище»), в то время как кори-агунг отмечает границу между мадья мандалой («среднее святилище») с самой священной мандалой утама («главное святилище»).

В балийской храмовой архитектуре главный храм обычно имеет тройные ворота кори-агунг, самый большой и высокий кори-агунг между двумя меньшими. Ежедневно посвящённые и случайные посетители используют боковые двери, в то время как главная дверь заперта, за исключением религиозных праздников. На Бали центральные ворота кори-агунг предназначены для священников и богов.

Происхождение и эволюция 

Кори-агунг — индонезийская адаптация классического индийского гопурама. Ранние формы крытых ворот можно найти в паре храмовых комплексов 8-9-го века в Центральной Яве, например, Прамбанан, Плаосан и Рату Боко. В более поздний период эти ворота приняли более стройную форму. Рельефы с изображением чанди-бентар и кори-агунг были обнаружены в XIII веке Candi Jago на Восточной Яве. Падуракша 13-14 века в Восточной Яве, такие как найденные в индуистский период Сингхасари и Маджапахит, выглядят идентично балийским. В месте археологических раскопок Троулана — столицы империи Маджапахит 14-го века — падуракша под названием Баджанг Рату (яв. «маленький/уродливый царь»), является старейшим из сохранившихся до сих пор кори-агунг. Кори-агунг Баджанг Рату содержит круглые отверстия, указывающие на то, что когда-то здесь была двустворчатая дверь.

Кори-агунг до сих пор широко используются после наступления периода ислама в XV веке. Большая мечеть Матарама (Месджид Геде Матарам) в Котагеде содержит кори-агунг который отмечает порог мечети, где находится гробница Панембахана Сенопати. Мечеть 16-го века Менара Кудус, одна из старейших мечетей на Яве, имеет кори-агунг на входе и внутри мечети. Многие дворцовые (кратон) комплексы исламской Явы использует кори-агунг, например, в Кратон Ngayogyakarta Hadiningrat из султаната Джокьякарта, Кратон Kasepuhan и Kanoman из султаната Чиребон и разрушенном Кратон Kaibon из султаната Бантам. Мусульманский кладбищенский комплекс также использовал кори-агунг для обозначения места, где находится могила, например, в кладбищенском комплексе Имогири. В кладбищенском комплексе Сенданг Дувур есть два кори-агунг с архитектурными деталями в виде крыла, которые, как считается, представляют собой крылатую Меру.

См. также 
 Архитектура Индонезии
 Балийская архитектура
 Балийский храм

Ссылки

Цитируемые работы 
 
 
 
 

Архитектура Бали
Индуистские храмы Индонезии
Буддийские храмы Индонезии
Архитектура Индонезии
Религия в Индонезии